Казачка:
 Казачка — жена, мать, дочь казака.

Населённые пункты

Россия 
 Казачка — посёлок в Дергачёвском районе Саратовской области.
 Казачка — село в Калининском районе Саратовской области.
 Казачка — посёлок в Воловском районе Тульской области.

Украина 
 Казачка — село, Великогомольшанский сельский совет, Змиёвский район, Харьковская область.

Реки 
 Казачка (приток Бакурки) — река в России, протекает в Саратовской области, Пензенской области, Воронежской области.
 Казачка (приток Борисовки) — река в Приморском крае, Уссурийском городском округе.
 Казачка (приток Симаховки) — река в Российской Федерации, протекает в Тверской области.
 Казачка (приток Сосновки) — река в России, протекает в Саратовской области, Волгоградской области.
 Казачка (река, впадает в Тунайчу) — река в России, протекает в Корсаковском городском округе Сахалинской области.
 Казачка (река, впадает в Японское море) — река в России, протекает в Невельском городском округе Сахалинской области.
 Казачка (река, впадает в Анадырский залив) — река на Чукотке, протекает в Анадырском районе.